Ondergang (roman), een roman uit 1941 van Isaac Asimov
Nightfall (1957), een film onder regie van Jacques Tourneur
Nightfall (1988), een film onder regie van Paul Mayersberg
Nightfall (1999), een film onder regie van Kevin DeLullo
Nightfall (2000), een film onder regie van Gwyneth Gibby